Российская пара Игорь Куницын / Дмитрий Турсунов — победители турнира, не проигравшие в 4 матчах ни одного сета. Турсунов во второй раз победил в парном разряде на Кубке Кремля, в первый раз он выиграл в 2007 году вместе с Маратом Сафиным. Куницын выиграл первый в карьере парный титул ATP. Интересно, что единственный одиночный титул ATP Игорь также выиграл на Кубке Кремля в 2008 году.

Из пары прошлогодних победителей Марсель Гранольерс и Пабло Куэвас участвовал только последний, но в паре с Майклом Расселлом уступил в четвертьфинале.

Сеянные 

  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Четвертьфинал)
  Жереми Шарди /  Лукаш Длоуги (Полуфинал)

<li>  Филип Полашек /  Игорь Зеленай (Первый раунд)
<li>  Колин Флеминг /  Кен Скупски (Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2010